

Les matches

A : Amical.

Les joueurs 

1942
Football en France en 1942
France